Die Kategoria e Parë 1972/73 (sinngemäß: Erste Liga) war die 34. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann im September 1972 und endete am 17. Juni 1973.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1971/72 waren FK Tomori Berat und Studenti Tirana aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen Apolonia Fier, das nach einjähriger Abstinenz zurückkehrte, und KS Besëlidhja Lezha, welches ebenfalls nach dem Abstieg 1971 sofort wiederaufstieg, in die höchste Spielklasse hinzu. Titelverteidiger war KS Vllaznia Shkodra.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Allerdings musste ab dieser Spielzeit nur noch der Tabellenletzte in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen, der 13. erreichte im Gegensatz zu den Vorjahren noch den Klassenerhalt. Der Meister zog nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, da sich Albanien mehrere Jahre aus diesem Wettbewerb zurückzog.

Insgesamt fielen 366 Tore, was einem Schnitt von 2,0 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 12 Treffern wurde zum dritten Mal in Folge Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

Nachdem Dinamo Tirana seit 1960 keine Meisterschaft mehr feiern konnte – mit Ausnahme des Titels am grünen Tisch aus der Spielzeit 1966/67 – setzte sich der Hauptstadtklub, der zuvor im Schatten der Erfolge von Partizani und 17 Nëntori Tirana gestanden hatte, wieder durch und errang den achten Meistertitel der Klubgeschichte, und das mit einem souveränen Vorsprung von sieben Zählern auf Partizani Tirana. Punktgleicher Dritter wurde Besa Kavaja knapp vor Titelverteidiger Vllaznia Shkodra. Traktori Lushnja, welches in den Saisons zuvor mehrheitlich um den Klassenerhalt gekämpft hatte, schob sich nun auf Platz fünf vor. Es folgten  Flamurtari Vlora, Shkëndija Tirana und Luftëtari Gjirokastra, das sich in dieser Spielzeit ebenfalls recht klar vor dem Abstieg rettete. 17 Nëntori Tirana dagegen stürzte aus der Spitzengruppe der Liga: nachdem man von 1964 bis 1970 der Liga seinen Stempel aufgedrückt hatte, fürchtete Nëntori nach der Vizemeisterschaft des Vorjahres nun sogar um den Klassenerhalt, der allerdings mit fünf Zählern Vorsprung gesichert wurde. Eine Position vor dem Hauptstadtverein lag Skënderbeu Korça. Auch Aufsteiger Besëlidhja Lezha und Lokomotiva Durrës verhinderten einen Absturz in die Zweitklassigkeit. Diesen musste der andere Neuling Apolonia Fier hinnehmen, der zum zweiten Mal in drei Jahren abstieg.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters KS Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1972 73
Fußballsaison 1972/73